Гезер ()

 Гезер — древний город и национальный парк в Израиле.
 Гезер (кибуц) — по соседству с городом Гезер.
 Гезер (региональный совет) — в Центральном округе Израиля.

См. также 
 Календарь из Гезера
 Гезера